Llista de prenoms àrabs (; pl. ) transcrits en català, acompanyats de l'original àrab i de la seva transliteració. Per a la transcripció se segueix la pronunciació clàssica i estàndard i, de moment, no es recullen les variants dialectals modernes.

En les observacions s'han indicat les equivalències en la nostra llengua (per exemple: Maryam és el nom de la mare de Jesús, per tant equival a Maria), malgrat que normalment els noms àrabs no es tradueixen mai (així, per exemple, un monarca de nom Yaqub mai serà anomenat Jacob, tot i que els noms dels monarques tradicionalment es catalanitzen). També s'especifica si algun nom és emprat exclusivament o de forma preferent per algun grup religiós minoritari al món àrab.

A

B

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Q

R

S

T

U

W

X

Y

Z

Vegeu també 
 Llista de prenoms teòfors àrabs

Llistes de cultura

Llistes incompletes